Bom Jesus (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Bom Jesus (Piauí), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Bom Jesus (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Bom Jesus (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Bom Jesus (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina